Csehország
 Rosice, település a Brno-vidéki járásban
 Rosice, település a Chrudimi járásban
 Rosice, Cerekvička-Rosice településrésze a Jihlavai járásban
 Rosice (Rosice nad Labem), Pardubice településrésze a Pardubicei járásban